Badal kan syfta på:

 Badal (film, 2000) – en film från 2000 i regi av Raj Kanwar

Geografi

Armenien 

 Yeghegnut (ort i Armenien, Armavir),

Indonesien 

 Desa Badal, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar